Ефремов, Валерий:
 Ефремов, Валерий Александрович (род. 1949) — советский футболист.
 Ефремов, Валерий Анатольевич (род. 1974) — российский филолог.
 Ефремов, Валерий Валентинович (род. 1953) — барабанщик группы «Машина времени».
 Ефремов, Валерий Валерьевич (известен как «CoolB»; род. 1983) — солист группы «5sta Family», исполнитель хип-хопа.